si riferisce a

 Natal'ja Nikolaevna Gončarova – moglie di Aleksandr Sergeevič Puškin
 Natal'ja Sergeevna Gončarova – pittrice russa
 Natal'ja Stanislavovna Gončarova – attrice 
 Natal'ja Michajlovna Gončarova – tuffatrice